Doppelbrücke steht für
Doppelbrücke (Bad Muskau)
Doppelbrücke  (Rothenburg ob der Tauber)
Doppelbrücke (Fahrrad)